Mallorca Challenge 2021 var den 30. udgave af cykelløbsserien Mallorca Challenge og blev arrangeret i perioden 13. til 16. maj 2021. Mallorca Challenge bestod af fire løb og var en del af UCI Europe Tour 2021 i kategorien 1.1.

Resultater

Trofeo Calvià Peguera-Palmanova

Trofeo Serra de Tramuntana

Trofeo Andratx-Mirador des Colomer

Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

UCI Europe Tour 2021
2021